Gorga puede referirse a:
Gorga (España), un municipio de España perteneciente a la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana.
Gorga (Italia), una localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lazio.